El término nudo puede referirse a uno de los siguientes artículos de esta enciclopedia:
 nudo (en cuerda) una estructura cerrada en un tramo de cuerda o de hilo que sirve para sujetar y amarrar;

 nudo (navegacion) una unidad de medida de la velocidad, utilizada en la navegación marítima y aérea;

 nudo (matematica) un objeto matemático que modela nudos reales y fuente de estudio de la teoría de nudos;
 teoría de nudos, la rama de la topología que estudia el objeto matemático que abstrae la noción cotidiana de nudo;

 nudo celta, un elemento decorativo celta;

 nudo (botánica), lugar del tallo en el que nacen las hojas;

 Nudo (localidad), una localidad de Montenegro, próxima a Nikšić;

 en ciertas obras narrativas o dramáticas, al nudo, una de las partes de un relato, que sigue al planteamiento (donde se plantea un problema o conflicto) y que precede al desenlace (donde el problema se resuelve);

 nudo viario, un cruce de caminos con un alto volumen de tráfico.

Enlaces externos